Příjmení Walz nosí více významných osobností:

 Anton Walz (1840–1906) – rakouský politik německé národnosti
 Carl Walz (* 1955) – americký inženýr, pilot letectva USA a astronaut
 Gottlob Walz (1881–1943) – německý skokan a olympionik
 Marcus Walz (* 1994) – reprezentant Španělska v rychlostní kanoistice
 Tim Walz (* 1964) – americký politik
 Tino Walz (1913–2008) – švýcarský architekt

Externí odkazy